«Соммерсби» () — кинофильм совместного производства США и Франции. Режиссёр — Джон Эмиел.

Сюжет 
После окончания гражданской войны в США Джек Соммерсби, считавшийся погибшим, возвращается домой на ферму. Все встречают его радостно, кроме самых близких: жены, сына и собаки. Он нежен с ней, благороден, трудолюбив. Она понимает, что любит его. Но раньше Джек был абсолютно другим, и миссис Соммерсби его совсем не любила. Да и собака не узнала своего хозяина. Значит ли это, что с войны действительно возвращаются совершенно другими? Но семейная идиллия нарушается обвинением Джека Соммерсби в убийстве, совершённом ещё до войны. Его жена, желая его спасти, решает, сама того достоверно не зная, рассказать всем, что Джек на самом деле не её муж, а другой человек, тем самым спасая его от смертной казни. Но тут появляется вопрос: а кем тогда был этот человек в прошлой жизни и что заставило его прикинуться на самом деле убитым Джеком?

В ролях 
 Ричард Гир — Джон Роберт «Джек» Соммерсби
 Джоди Фостер — Лорэл Соммерсби
 Билл Пуллман — Орин Мичем
 Уильям Уиндом ― преподобный Пауэлл
 Джеймс Эрл Джонс — судья Айзекс
 Мори Чайкин — юрист Доусон
 Ричард Хэмилтон — доктор Эванс
 Кларисса Тэйлор — Эстер
 Фрэнки Фэйзон — Джозеф
 Ли Эрми — Дик Мид
 Рэй Маккиннон — юрист Уэбб
 Лэнни Флаэрти — Бак
 Уенделл Веллман — Трэвис
 Пол Остин — куклуксклановец/Фолсом

См. также 
 Мартен Герр
 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы StudioCanal
Смертная казнь в фильмах
Фильмы США 1993 года
Фильмы Франции 1993 года
Фильмы по сценариям Николаса Мейера